Гекони віялопалі (Ptyodactylus) — рід геконів  родини Phyllodactylidae. Має 6 видів.

Опис 
Представники цього роду геконів сягають загальної довжини 15—20 см. Колір шкіри різниться від сірого до світло—коричневого. Особливістю цих геконів є будова кінцівок та пальців, які тільки та закінчують широкою прикріплюючою пластиною на кшталт віяла.

Спосіб життя 
Живуть у гірській місцині та у передгір'ях. Полюбляють також кам'янисті ґрунти. Дуже гарно лазить по горах як альпіністи. Активні здебільшого уночі, хоча є види, які полюють і вдень. Харчуються комахами.

Це яйцекладні гекони. Самка відкладає до 2—3 яєць.

Розповсюдження 
Північна Африка та південно—західна Азія.

Види 
 Ptyodactylus guttatus 
 Ptyodactylus hasselquistii 
 Ptyodactylus homolepis 
 Ptyodactylus oudrii 
 Ptyodactylus puiseuxi 
 Ptyodactylus ragazzii

Джерела 
 Atlas de la terrariophile Vol.3 : les lézards. Animalia Éditions, 2003. ISBN 2-9517895-2-1
 Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3—є вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.: іл.
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Phyllodactylidae
Роди плазунів